Termenul nară se poate referi la:
 nară, în anatomie, fiecare dintre cele două orificii exterioare ale cavității nazale prin care respiră și miros oamenii și unele animale. 
 nară, în navigație, piesă metalică în formă de tub amplasată pe puntea sau pe bordajul unei nave, prin care iese lanțul ancorei în afara bordului.

Vezi și
 Nara (dezambiguizare)